Laponia (în ; în ; în ) este cea mai mare și cea mai nordică regiune din Finlanda. Ea se mărginește cu regiunea Ostrobotnia de Nord în sud. De asemenea, mai este delimitată cu Golful Botnic, Norrbottens län din Suedia, Finnmark și Troms din Norvegia și Regiunea Murmansk din Rusia.

Populație
Laponia găzduiește 3,4% din populația Finlandei și este de departe cea mai slab populată zonă din țară. Cele mai mari orașe din Laponia sunt Rovaniemi (capitala regională), Tornio și Kemi. În 2011, Laponia avea o populație de 183.484 de locuitori, dintre care 177.950 erau vorbitori de finlandeză, 1.526 vorbitori de sami, 387  vorbitori de suedeză și 3.467 de persoane vorbitori de alte limbi.

Comune

Vezi și
Laponia
Lappmarken
Lääni
Sami (popor)

Referințe

Legături externe

Lapland Regional Council – Official site
Lapland State Provincial Office  – Official site
Lapland Club

Kemi-Tornio University of Applied Sciences – video portal  – Videos about Lapland experiences and lifestyle.
Levi-Lapland –  Information on Lapland, the ski resorts and the Lapland Super Pass.
Midnight Sun Film Festival

 
Regiunile Finlandei